

Achternaam 
 Thomas Wyatt (dichter), Engels dichter
 Thomas Wyatt (junior), Engels rebellenleider, zoon van de dichter
 Jane Wyatt, Amerikaans actrice
 Kimberly Wyatt, Amerikaans zangeres
 Robert Wyatt, Brits musicus
 Ron Wyatt, Amerikaans archeoloog


Voornaam 
 Wyatt Earp, "cowboy"
 Wyatt Russell, Amerikaans acteur

Fictieve figuren 
 Leo Wyatt, in Charmed
 James Wyatt, in Prison Break

Plaatsnamen 
In de Verenigde Staten:
 Wyatt (Missouri)

Muziek 
 Wyatt (band), een Rotterdamse band, die actief was tussen 1996 en 2006